Доминика је први пут учествовала на олимпијским играма 1996. године одржаним у Атланти, Летње олимпијске игре 1996.. После свог дебија на олимпијским играма Доминика је учествовала на свим следећим Летњим олимпијским играма.

Први пут наступила је на Зимскм олимпијским играма 2014. у Сочију.

На својим учешћима није успела да освоји ниједну олимпијску медаљу.

Олимпијски комитет Доминике је основан 1993. године а признат 1998. године, двадесет година од добијања независности ове државе (1978).

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Доминике по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 2 учесника, (2 мушкарца) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2014.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Луан Габријел, 16 година и 96 дана Лондон 2012. атлетика
 Најстарији учесник: Гари ди Силвестри, 47 година и 12 дана Сочи 2014. скијашко трчање
 Највише учешћа: 2 Крис Лојд (2004, 2008), Ерисон Хуртолт (2008, 2012)
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 

 Доминика на званичном сајту МОК-а
 Доминика на sports-reference.com

Доминика на олимпијским играма